Uacari est un studio de développement de jeu vidéo actif depuis 2007, situé à Paris, France. Le studio a annoncé son rachat début  par l'Éditeur de jeux Smartphone Bulkypix. La société devient une branche opérationnelle de Bulkypix spécialisé dans les prestations pour les éditeurs tiers.

Présentation 

En , Agnès Rymarczyk et Pedro Guanaes Netto se sont associés pour le studio Uacari, société qui se positionne sur le marché en forte croissance du jeu vidéo sur support mobiles et en particulier la Nintendo DS.

Peu connu du grand public, malgré des ventes  sur des jeux comme Fireman Sam - Always on Duty, Oui-Oui au pays des jouets ou T'Choupi et ses amis, la société s'est concentré à réaliser des adaptations d'émissions jeunesse à succès comme Fifi and the flowertots. Cela a  de la production d'éducation par le jeu sur consoles portables.

Uacari conçoit, produit et développe aussi des jeux vidéo d’aventure, à forte valeur ajoutée de scénario et de graphisme comme BlackWire . BlackWire est un projet  où l'on retrouve les illustrations noires et blanches d'Anthony Cocain et un scénario d'Olivier Piasentin qui vient de l'industrie cinématographique. BlackWire a été présenté à l'Electronic Entertainment Expo 2010 puis à la GamesCom 2010.

La société est aussi présente au Siggraph 2010 en tant qu'exposant, en faisant  lié à l'imagerie 3D.

Le logo 

Le logo de la société représente un singe Ouakari chauve avec son visage rouge caractéristique. L'orthographe Uacari vient de la retranscription en Portugais du Brésil du nom indigène du macaque. Le design est le fait d'un Illustrateur français Anthony Cocain qui a collaboré à de nombreuses reprises avec le studio, ce dernier s'est inspiré d'une photographie du photographe animalier Luiz Claudio Marigo.

Historique 
Le  la société est placée en redressement judiciaire, converti le  en liquidation judiciaire.

Le repreneur des actifs, la société Bulkypix a été aussi placée en liquidation judiciaire le .

Jeux produits 

 2008 : Pass your driving theory test (DS)
 2009 : Coach Cérébral Junior (DS)
 2009 : Postman Pat Special Delivery Services (DS)
 2009 : Roary the racing car (DS)
 2009 : Fifi and the flowertots (DS)
 2009 : Coach Cérébral : Challengez votre cerveau (DS)
 2009 : Pass your driving theory test 2010 (DS)
 2010 : Fireman Sam - Always on Duty (DS)
 2010 : T'Choupi et ses amis (DS)
 2010 : Oui-Oui au pays des Jouets (DS)
 2010 : Junior Brain Trainer : Maths Edition (DS)
 2011 : Timmy Time (DS)
 2011 : Junior Mystery Stories (DS)
 2011 : Fullux, annulé (DSiWare)
 2011 : BlackWire, annulé (DSiWare)

Lien externe

Notes et références 

Entreprise de jeux vidéo ayant son siège à Paris
Entreprise fondée en 2007
Entreprise disparue en 2010
Entreprise de jeux vidéo disparue
Développeur de jeux vidéo